Die Divizia B 1955 war die 16. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Die drei Staffelsieger Locomotiva Bukarest, Progresul Oradea und Dinamo Bacău stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in drei Staffeln mit 13 bzw. 14 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen in die Divizia A auf. Alle Teams ab Platz Zehn stiegen in die Divizia C ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1955 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1955
1955